Асавка ():

 Асавка — деревня в Балтачевском районе Башкортостана, относится к Тошкуровскому сельсовету.
 Асавка — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае, Республике Татарстан.